Iryna Bilyk (  ; født 6. april 1970) er en ukrainsk sanger.

Diskografi 
 «Кувала зозуля» (1990)
 «Я розкажу» (1994)
 «Nova» (1995)
 «Так просто» (1996)
 «Фарби» (1998)
 «Ома» (2000)
 «Biłyk» (2002)
 «Країна» (2003)
 «Любовь. Яд» (2004)
 «На бис» (2008)
 «Рассвет» (2014)
 «Без Грима» (2017)

Sangere fra Ukraine